Куйгук — река в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Устье реки находится в 21 км по правому берегу реки Мульта. Длина реки составляет 10 км.

В верховьях реки расположены озеро Куйгук и водопад Куйгук.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Мульты
Реки Усть-Коксинского района